MSR steht für:

 Manufacturer Supplier Relationship, ein Projekt für die Verbesserung der Zusammenarbeit deutscher Automobilhersteller und Elektrik/Elektronik-Zulieferer
 Marktstabilitätsreserve, Teil des europäischen Emissionshandelssystems, siehe EU-Emissionshandel#Marktstabilitätsreserve
 Mars Sample Return, eine zukünftige Raumsonde der ESA
 Mecklenburger Seen Runde, eine Radtouristikfahrt über 300 Kilometer durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Messen-Steuern-Regeln in der Automatisierungstechnik, siehe Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
 Metropolis Street Racer, ein Rennspiel für Segas Dreamcast
 Michigan Shore Railroad, eine Eisenbahngesellschaft im Besitz von Genesee and Wyoming
 Microsoft Research, Microsofts unabhängige Forschungsabteilung
 Minensuch- und Räumschiff der Volksmarine der DDR, siehe Minenabwehrfahrzeug
 Misjonarki Świętej Rodziny (Missionsschwestern von der Heiligen Familie), ein katholischer Frauenorden
 Modular Sniper Rifle, ein Scharfschützengewehr der Firma Remington, siehe Remington MSR
 Molten Salt Reactor, einen Reaktor mit geschmolzenem Salz, siehe Flüssigsalzreaktor
 Morphinsulfat rektal, Morphin in Zäpfchenform
 Motorisiertes Schützenregiment, einen Truppenteil der Landstreitkräfte der NVA bis 1990, siehe Motorisierte Schützentruppen #Motorisiertes Schützenregiment
 Motor-Schleppmoment-Regelung bei Kraftfahrzeugen
 Motorschutzrelais, ein elektromechanisches Bauteil zum Schutz vor Überströmen, siehe Motorschutz (Elektrotechnik) #Überlastrelais
 Mountain Safety Research, eine US-amerikanische Firma für Camping-, Wander- und Bergsteiger-Ausrüstung
 MSR Flug-Charter, eine ehemalige Fluggesellschaft am Flughafen Münster-Osnabrück
 Bahnhof Sauerlach (DS100-Code)
 Flughafen Muş-Sultan Alparslan (IATA-Code), einen türkischen Flughafen
 Egypt Air (ICAO-Code), eine ägyptische Fluggesellschaft
 Montserrat (ISO-3166-Code)
 Mysore State Railway, frühere Eisenbahngesellschaft im Fürstenstaat Mysore (heute Teil von Indien)

msr steht für:

 Mongolische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), mongolische Gebärdensprache

Abkürzung